Jampang Tengah (plaats), een plaats in Indonesië
Jampang Tengah (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing